Менелик:

 Менелик I — легендарный первый император Эфиопии X века до н. э.
 Менелик II — император Эфиопии в 1889–1913 годах